Маятник — укріплений на підвісі хитний стрижень.
 Маятник — шаховий маневр.
 «Маятник» — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова.

Див. також 
 Маятник Фуко